Morawski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Morawski (* 1994), polnischer Handballspieler
 Dietrich Morawski (1936–2020), deutscher Physiker 
 Edward Osóbka-Morawski (1909–1997), polnischer Politiker
 Eugeniusz Morawski-Dąbrowa (1876–1948), polnischer Komponist
 Franciszek Morawski (1783–1861), polnischer General und Politiker
 Franciczek von Morawski (1868–1938), polnischer Gutsbesitzer, Publizist und Politiker
 Jerzy Morawski (1918–2012), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Botschafter im Vereinigten Königreich
 Kalikst Morawski (1859–nach 1939), polnischer Schachspieler

 Piotr Morawski (1976–2009), polnischer Bergsteiger
 Seweryn Morawski (1819–1900), Erzbischof von Lemberg
 Witold Dzierżykraj-Morawski (1895–1944), polnischer Offizier und Diplomat

Siehe auch:
 Moravskyy